Wilhelm von Hessen ist der Name folgender Personen:
 Wilhelm von Hessen (1787–1867), Titular-Landgraf von Hessen-Kassel und Gouverneur von Kopenhagen 
 Wilhelm I. von Hessen (1466–1515), Landgraf der Landgrafschaft Hessen, siehe Wilhelm I. (Hessen)
 Wilhelm II. von Hessen (1469–1509), Landgraf der Landgrafschaft Hessen, siehe Wilhelm II. (Hessen) 
 Wilhelm III. von Hessen (1471–1500), Landgraf der Teil-Landgrafschaft Oberhessen, siehe Wilhelm III. (Hessen) 
 Wilhelm von Hessen-Darmstadt (1845–1900), Prinz von Hessen und bei Rhein sowie General der Infanterie
 Wilhelm Christoph von Hessen-Homburg (1625–1681), Landgraf von Hessen-Homburg, genannt Landgraf zu Bingenheim, siehe Wilhelm Christoph (Hessen-Homburg) 

 Wilhelm I. „der Ältere“ von Hessen-Rotenburg (1648–1725), Landgraf von Hessen-Rotenburg, siehe Wilhelm I. (Hessen-Rotenburg) 
 Wilhelm „der Jüngere“ (II.) von Hessen-Wanfried (1671–1731), Landgraf von Hessen-Wanfried und Landgraf von Hessen-Rheinfels, siehe Wilhelm II. (Hessen-Wanfried-Rheinfels)

Siehe auch:
 Wilhelmine von Hessen